Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Анну Курнікову з рахунком 2–6, 6–4, 6–1 against .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 32 сіяних тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
 n/a
  Моніка Селеш (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (4-те коло)
 n/a
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Кончіта Мартінес (4-те коло)
  Іріна Спирля (2-ге коло)
  Вінус Вільямс (переможниця)
  Наталі Тозья (4-те коло)
  Сандрін Тестю (4-те коло)
  Анке Губер (4-те коло)
  Домінік Ван Рост (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Патті Шнідер (4-те коло)
  Сабін Аппельманс (3-тє коло)
  Наташа Звєрєва (3-тє коло)
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)
  Йоаннетта Крюгер (3-тє коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Анна Курнікова (фінал)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Яюк Басукі (3-тє коло)
  Генрієта Надьова (3-тє коло)
  Барбара Шетт (2-ге коло)
  Наоко Савамацу (3-тє коло)
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Марія Венто (4-те коло)
  Флоренсія Лабат (3-тє коло)
  Сара Пітковскі (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (3-тє коло)
  Ріта Гранде (4-те коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton Championships 1998 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Lipton Championships, жінки, одиночний розряд